Malin Head ( Cionn Mhálanna) ist der nördlichste Punkt auf dem Festland Irlands und liegt in der Grafschaft Donegal auf der Halbinsel Inishowen. Zehn Kilometer nördlich liegt die Insel Inishtrahull. Malin Head liegt rund 15 km nördlich von dem namensgebenden Dorf Malin und rund 20 km nördlich von der Kleinstadt Carndonagh.

Neben den Resten eines Wachturms, der 1805–1909 als British Admiralty Tower genutzt wurde und während des Zweiten Weltkriegs als Aussichtsturm der Irish Defence Forces diente, kann man hier in riesigen Lettern das ehemals aus Steinen gelegte Wort ÉIRE bestaunen, das während des Zweiten Weltkriegs den gegnerischen Flugzeugen signalisieren sollte, dass sie nun neutrales Gebiet überfliegen.

Auf Malin Head befindet sich weiterhin eine Wetterstation, in der häufig Windstärke 12 gemessen wird – die höchste bisher hier gemessene Windgeschwindigkeit belief sich auf 181,5 km/h am 16. September 1961, als der Hurrikan Debbie großen Schaden an der irischen Westküste verursachte. Bei dieser Wetterstation befindet sich auch eine Navtex-Sendestation.

Vor Malin Head sank 1588 die "Barca de Hamburgo" ein Schiff der Spanischen Armada. Schiffsnamen wie Barca de Hamburgo, Barca de Ancique (Bark von Danzig) oder Paloma Blanca (Polonia Blanca) verweisen auf die Herkunft der gekauften, gemieteten oder konfiszierten Schiffe.

Geographie (County Donegal)